Молдова́н — молдавская, украинская и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Молдован, Александр Михайлович (род. 1951) — советский и российский лингвист, академик РАН.
 
 Молдован, Анжела (1927—2013) — румынская певица.
 Молдован, Виорел (род. 1972) — румынский футболист.
 Молдован, Дмитрий Васильевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Молдован, Марчела (в замужестве Жак; род. 1956) — румынская фехтовальщица-рапиристка, призёрка чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Молдован, Николина (род. 1990) — сербская гребчиха-байдарочница.
 Молдован, Овидиу Юлиу (1942—2008) — румынский актёр театра, кино, радио и телевидения.
 Молдован, Олег Анатольевич (род. 1966) — молдавский стрелок.
 Молдован, Оливера (род. 1989) — сербская гребчиха-байдарочница.
 Молдован, Саша (Шая Гдальевич Шнайдер; 1901—1982) — американский художник бессарабского происхождения.
 Молдован, Соломон Ильич (1918—2006) — молдавский журналист, сценарист и переводчик.

Молдаван
 Молдаван, Николас (Карл, Калман) (1891—1974) — американский альтист.